Miejscowości w USA:
 Pettus – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Bee
Gminy w USA:
 Pettus (ang. Pettus Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke